Blake Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Blake Lake (Maine)
 Blake Lake (Minnesota)
 Blake Lake (South Carolina)

Siehe auch:
 Black Lake